Cats & Dogs ist der Titel folgender Filme:

 Cats & Dogs – Wie Hund und Katz (2001), Film von Lawrence Guterman 
 Cats & Dogs: Die Rache der Kitty Kahlohr (2010), Film von Brad Peyton 
 Cats & Dogs 3 – Pfoten vereint! (2020), Film von Sean McNamara
 The Truth About Cats & Dogs, Originaltitel von Lügen haben lange Beine, amerikanischer Film von Michael Lehmann (1996) 

Siehe auch:
 Katts und Dog, kanadische Fernsehserie (1988 bis 1993)